Хуту может означать:
 Хуту — народ в центральной Африке.
 Хуту (река) — река в Ванинском районе Хабаровского края (Россия), правый приток реки Тумнин.
 Хуту (Хабаровский край) — село в Ванинском районе Хабаровского края.